Enric Sòria i Badia (Barcelona, 1937), arquitecte català
 Enric Vicent Sòria i Parra (Oliva, 1958), assagista i poeta valencià